Muziek
 Love and only love (Hugh Moffatt) (1979), een lied van Hugh Moffatt, onder meer gecoverd door David Frizzell & Shelly West
 Love and only love (Fred Locks) (1979), een lied van Fred Locks
 Love and only love (Conway Twitty) (1982), een lied van Conway Twitty 
 Love and only love (Neil Young) (1990), een lied van Neil Young
 Film
 For Love, Only for Love, oorspronkelijk: Per amore, solo per amore (1993), Italiaanse film van Giovanni Veronesi